Berlinski est la graphie française du nom polonais Berliński (transcrit également en ).

 Valentin Berlinsky, ou Valentin Berlinski (1925-2008), violoncelliste soviétique puis russe.
 Hersz Berliński (1908-1944), membre du mouvement marxiste et sioniste Poale Zion, participant du soulèvement du ghetto de Varsovie en 1943 et de l'insurrection de Varsovie en 1944.